Еле́на Тарасенко:
 Тарасенко, Елена Владимировна (род. 1985) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Тарасенко, Елена Ивановна (род. 1956) — казахстанский общественный деятель и педагог, депутат мажилиса парламента Казахстана.